Партия на труда може да се отнася за:
 Партия на труда (България)
 Израелска партия на труда
 Партия на труда (Литва)
 Партия на труда (Нидерландия)